Hellevoetsluis (1694), een fregat van de Admiraliteit van de Maze
 Hellevoetsluis (1709), een fregat van de Admiraliteit van de Maze
 Hellevoetsluis (1905), een Nederlands stoomvaartuig.
 Hr.Ms. Hellevoetsluis (1987), een Nederlandse mijnenjager van de Alkmaarklasse.